CB, Cb eller cb kan syfta på: 

 Cb  – tidigare kemiska tecknet för colombium, ett äldre namn på grundämnet Nb, se Niob
 CB – förkortning för Civilbefälhavare
 CB – Companion of the order of Bath, ledamot av Bathorden
 CB – Christianssands Bryggeri, ett norskt bryggeri, ägs av Hansa Borg Bryggerier
 CB – IATA:s kod för flygbolaget Suckling Airways